Синтия Мокси Пратт (, род. 5 ноября 1945) — занимала должность заместителя премьер-министра Багамских островов с 2002 по 2007 год, с приходом Прогрессивной либеральной партии к власти в национальных выборах . Исполняла обязанности премьер-министра с 4 мая до 22 июня 2005 года во время болезни главы кабинета Перри Гладстона Кристи.

Карьера 
Синтия работала учителем физкультуры в школе. В качестве заместителя премьер-министра входила в кабинет Перри Гладстона Кристи, пост которого которого замещала с 4 мая по 22 июня 2005 год, когда премьер-министр перенёс инсульт..

Синтия Пратт была переизбрана в парламент в ходе всеобщих выборов , которые Прогрессивная либеральная партия в целом проиграла.

Примечания